Sippel ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht E. Sippel (* 1942), deutscher Biologe und Genetiker
 Birgit Sippel (* 1960), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Europäischen Parlaments
 Gerald Sippel (* 1945), deutscher Maler und Grafiker
 Hanns Sippel (1892–1984), deutscher Sportarzt
 Hans Sippel († 1525), deutscher Landsknechthauptmann und 1525 Kommandant des Werrahaufens im Großen Deutschen Bauernkrieg
 Heiko Sippel (* 1964), deutscher Politiker (SPD), Landrat und ehemaliges Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz
 Jasmin Sippel (* 1980), Ehename von Jasmin Wagner, deutsche Popsängerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Jonas Sippel (* 1994), deutscher Schauspieler
 Lothar Sippel (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Ole Sippel († 2013), dänischer Journalist
 Peter Sippel  (* 1969), deutscher Fußballschiedsrichter
 Thomas Sippel (* 1957), deutscher Jurist und ehemaliger Präsident des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz 
 Tobias Sippel (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Willi Sippel (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Sippel (* 1947), deutscher Fossiliensammler

Sippel ist der Name folgender Unternehmen:
 Autobus Sippel GmbH, Reise- und Verkehrsunternehmen der Netinera

Siehe auch:
 Sippl